Grupa taktycznego przeznaczenia - element ugrupowania bojowego określonej grupy samolotów w powietrzu o ściśle określonym przeznaczeniu taktycznym (uderzeniowy, zabezpieczający, towarzyszący).

Wojska lotnicze